chomub.ini - проект мікротональної імпровізаційної музики, який заснував Віктор Пушкар (композитор і музикант, синтезатори) в 2006 році. Перші два альбоми було записано з Охрімчук Сергій (електрична скрипка) і видано в 2009 році. Проект відновив роботу в 2017 році; включає колаборації з Китастий Юліян Петрович (бандура), Володимиром Войтом-мл. (бандура), Сергієм Поповичем (екс-Раббота Хо, електрична гітара), Мартіном Нягою (віолончель). Пов'язані виступи наживо та записи - дуети Пушкара з Орестом Крисою (альт) і Фединський Юрій (музикант) (торбан). Пов'язані проекти - Blemish (український музичний колектив), Suphina Dentata.

Історія

2006-2009

Записи

Виступи наживо

2010-2016

Студійна робота

2017-2019

Записи

Виступи наживо

Дебют chomub.ini 2.0 у складі Віктор Пушкар - Володимир Войт-мл відбувся у клубі Наш Формат у червні 2018 року

Участь на фестивалях:

Усі бандури світу – дводенний музичний марафон від провідних бандуристів світу для всіх поціновувачів бандурного мистецтва, Київ, 2018.

https://www.glory-to-ukraine.com/index.php/uk/about-us/news-and-events/85-mizhnarodnij-forum-banduristiv 

Фестиваль імпровізаційної музики Soft Paranoise

https://kyiv-online.net/events/music/mikrofestyval-soft-paranoise/

Склад

Стиль

chomub.ini виконує мікротональну імпровізаційну музику. “Мікротональна” означає, що ми використовуємо інтервали, вужчі за півтон, бо нам подобається точне інтонування. “Імпровізаційна” означає, що ми шукаємо баланс між свободою і організованістю звуку. Ми використовуємо більш або менш відомі ідіоми, додаючи до них свої власні. Chomub.ini також тонко натякає на ініціалізацію складної системи через простий файл, за взірцем старої доброї глиняної таблички, що оживляла Голема. І на ініціацію – посвячення в служителі звукового культу. Віктор Пушкар розробив для цієї музики власну систему 24-тонових темперованих налаштувань, презентовану на кількох наукових конференціях. Багато уваги приділяється звуковому дизайну та особливостям передачі звучання струнних.

 Канал chomub.ini на ю-тьюб

 chomub.ini на Discogs.com

 Альбоми chomub.ini на сайті Umka

 Прем'єра композиції Weak Equivalence, 12-канальна версія, Віктор Пушкар за участю Сергія Охрімчука, в Королівській бібліотеці Копенгагена, ICMC, 2007